L'article propose le détail du bilan saison par saison du Paris Saint-Germain. Dans l'ordre des colonnes, on trouve les années de la saison, le championnat auquel le club participe, les résultats en championnat, en Coupe de France, en Coupe de la Ligue, en Trophée des Champions, en Coupe d'Europe, puis le nom et le nombre de buts marqués par le meilleur buteur du club lors du championnat. On trouve ensuite l'entraîneur puis l'affluence moyenne lors des rencontres à domicile.

La première partie propose les statistiques du Stade saint-germanois, club qui fusionne en 1970 avec le Paris Football Club pour donner naissance au Paris Saint-Germain Football Club.

Stade saint-germanois

Paris Saint-Germain

Notes et références 

Paris Saint-Germain
Paris